Bates Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Bates Island (Maine)
 Bates Island (Massachusetts)

in Kanada:
 Bates Island (Ontario)

in Antarktika:
 Bates Island (Antarktika)